Das Dameneinzel der Australian Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Sofia Kenin, die in der zweiten Runde gegen Kaia Kanepi mit 3:6 und 2:6 ausschied. Siegerin des Turniers wurde Naomi Ōsaka, die ihren vierten Grand-Slam-Titel insgesamt und ihren zweiten Australian Open-Titel feierte. Im Finale triumphierte sie gegen Jennifer Brady mit 6:4 und 6:3.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open für die Damen fand aufgrund der COVID-19-Pandemie vom 10. bis 13. Januar 2021 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Dameneinzel
2021